Martinshagen ist ein deutscher Ortsname:
 Martinshagen, bis 1929 Marczinawolla, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Marcinowa Wola, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Martinshagen, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Grabowo (Malechowo), Dorf im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Martinhagen